Oria est une ville d'Italie.
 Oria est une ville dans la province d'Almería en Espagne.
 Oria est un fleuve dans la province du Guipuscoa en Espagne.
 Oria est un quartier de la municipalité de Lasarte-Oria dans la province du Guipuscoa en Espagne.
 Oria est une sainte catholique espagnole du , fêtée le 11 mars.
 Oria est le nom d'une société privée de télécommunication fixe algérienne, créée en 2004, qui a pour projet d'installer  publiphones sur le territoire algérien ORI Mobilink.
 Oria est l'auteure d'ouvrages spirituels et philosophiques : la révolte essentielle, l'évangile de la Colombe, la Paix est mon royaume.

Homonymie de toponyme